Светловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область
 Светловское сельское поселение — входит в Тейковский район

Калмыкия 
 Светловское сельское поселение — входит в Ики-Бурульский район

Кировская область 
 Светловское сельское поселение — входит в Котельничский район

Крым 
 Светловское сельское поселение — входит в Джанкойский район

Новосибирская область
 Светловское сельское поселение — входит в Краснозёрский район

Челябинская область
 Светловское сельское поселение — входит в Чесменский район